Příjmení Spitz, přechýleně Spitzová, nosí více osobností:

 Dan Spitz – baskytarista
 Dave Spitz (1955) – americký baskytarista
 Jonathan Spitz –  americký violoncellista a hudební pedagog
 Marc Spitz (1969–2017) – americký novinář, romanopisec a dramatik
 Mark Spitz (1950) – americký sportovec, plavec, olympijský vítěz
 René Spitz (1887–1974) – rakousko-americký psychoanalytik
 Sabine Spitzová (1971) – německá cyklistka, olympijská vítězka

jiný význam
 Spitz (Dolní Rakousy) – městečko v Dolním Rakousku
 8 x 60 Spitz – typ náboje do pušky
 Ladinger Spitz – hora v Lavanttalských Alpách
 Löwenstamm & Spitz – kamenická dílna v Brně a v Třebíči

Související články 
 Spitze

Německá příjmení
Židovská příjmení